Vanloo ist der Familienname folgender Personen:

 Marie-Rosalie Vanloo (1737–1762), französisches Malermodell
 Rolf E. Vanloo (1899–1941), britischer Kameramann